Anne Linnet – cantante danese
 Serie Birdie Linnet – serie di romanzi di Gillian Linscott
 Green Linnet – casa discografica indipendente specializzata in musica celtica